Amsicora bezeichnet:

 Amsicora (Archäologie)
 Amsicora, früherer Name des italienischen Fährschiffs Mykonos Palace
 SG Amsicora, sardischer Sportverein aus Cagliari

Siehe auch:
 Ampsicora (auch Amsicora), sardinischer Gutsbesitzer und Anführer des antirömischen Aufstands im Jahr 215 v. Chr.